Atzing heißen folgende geographischen Objekte:

 Atzing (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Atzing (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Atzing (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Atzing (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Atzing (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Atzing (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Atzing (Gemeinde Hürm), Katastralgemeinde von Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Atzing (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Eberschwang), Rotte in der Ortschaft Fleischhacken, Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Atzing (Gemeinde Maishofen), Katastralgemeinde von Maishofen, Bezirk Zell am See, Land Salzburg